

Onomastica  
 Hester – variante inglese del nome proprio di persona italiano femminile Ester

Persone 
 Carolyn Hester (1937) – cantautrice statunitense
 Dan Hester (1948) – cestista statunitense
 Devin Hester (1982) – giocatore di football americano statunitense 
 Michael Hester (1972) – arbitro di calcio neozelandese
 Treyvon Hester (1992) – giocatore di football americano statunitense